De saros-cyclus beschrijft de regelmaat van zons- en maansverduisteringen en supermanen.

Berekening 
223 synodische maanden duren vrijwel exact even lang als 18 jaar. Om de achttien jaar nemen zon, maan en aarde vrijwel dezelfde posities ten opzichte van elkaar in, en dat betekent op zijn beurt weer dat zons- en maansverduisteringen zich om de achttien jaar herhalen. Deze periode van achttien jaar, preciezer 6585,3 dagen (= 18 jaar + 10 of 11 dagen [afhankelijk van of er vier of vijf schrikkeldagen in deze periode zitten] + 8 uur), heet Saros-periode.

Als de verhouding tussen de duur van zonnejaar en maanmaand exact gelijk zou zijn aan de ideale verhouding 223/18, zouden de verduisteringen zich onbeperkt herhalen. Maar omdat de werkelijke jaar/maand-verhouding iets van die ideale verhouding afwijkt, treden er kleine verschuivingen op, waardoor de reeks verduisteringen uiteindelijk afbreekt. Bovendien verandert de baan van de maan voortdurend. De Saros-periode van 18 jaar is in dit laatste opzicht relatief zeer gunstig, omdat de twee overheersende effecten, een periodieke verandering in de excentriciteit van de maanbaan (periode bijna 6 jaar) en een draaiing van het baanvlak van de maan (periode ruim 18,7 jaar), na verloop van 18 jaar een geheel aantal cycli hebben doorgemaakt en dus weer tot hun waarde van 18 jaar eerder zijn teruggekeerd.

Een reeks bij elkaar horende verduisteringen heet een Saros-cyclus en beslaat een tijdvak, variabel van 1226 tot 1550 jaar. In dit tijdvak vindt 69 tot 87 keer een eclips plaats, waarvan er 40 tot 60 centraal zijn (dat wil zeggen - totaal (T) of ringvormig (A), óf ringvormig totaal (H), hybride genoemd).

De "+ 8 uur" van de Sarosperiode zorgt ervoor dat steeds na driemaal deze periode de zons- en maansverduisteringen weer te zien zijn op dezelfde plaats op aarde als 3 x 18 jaar = 54 jaar geleden. Zo was in februari 1961 in Nederland een bijna totale zonsverduistering te zien en op 20 maart 2015 (= 1961 + 54) was ná driemaal de Sarosperiode de zonsverduistering uit dezelfde Saros-reeks weer bijna totaal te zien, ook weer in Nederland (11 + 10 + 11 dagen is één maand later).

De Saros-cyclus was al aan de Babyloniërs bekend, met name als een beschrijving van de maansverduisteringen, maar hij kan ook zonsverduisteringen voorspellen. In Griekenland ontdekten Meton en Euctemon de Sarosperiode in 432 v.Chr.

Volgorde 
 Iedere saros-serie begint met een aantal gedeeltelijke verduisteringen aan de ene pool en eindigt met een aantal gedeeltelijke verduisteringen aan de andere pool. Telkens 18 jaar en 10 of 11 dagen later vindt er een verduistering plaats die richting de andere pool opschuift. Vaak wordt het patroon, dat verduisteringen in het begin van de serie langer duren dan voorgangers in de serie en aan het einde van de serie weer korter, redelijk gevolgd. Er zijn echter weinig series die dit patroon zuiver volgen.
 Duizenden jaren geleden kwam het ook weleens voor dat het begin en einde van saros series voor zowel zon als maan aan dezelfde pool plaatsvonden, dit kwam doordat de aardbaan toen elliptischer was. Dit fenomeen kan echter nooit meer voorkomen omdat de aardbaan in de loop van de komende duizenden jaren geleidelijk aan steeds ronder zal worden. Alle actieve en toekomstige saros series hebben hun begin op de ene pool en hun einde op de andere pool.
 Er zijn verschillende typenvolgordes mogelijk, maar het komt weinig voor dat na een typeverandering een type dat geweest is weer terugkomt in de serie, uitgezonderd gedeeltelijke verduisteringen. In de tabel op deze pagina zijn alleen de series 0 en 137 zo'n uitzondering. Maar serie 0 vond plaats in een tijd (-2955 tot -1675) dat de baanbewegingen van zon en maan grote verschillen vertoonden met de baanbewegingen van tegenwoordig tot zeker in 8000 AD.
 Op ieder moment zijn er zo'n 40 series tegelijk actief. De totale verduisteringen van 1891, 1909, 1927, 1945, 1963, 1981, 1999, 2017, 2035 en 2053 bijvoorbeeld horen allemaal tot saros 145. De gedeeltelijke eclips van 19 april 2004 (61.6ZB 44.3OL) hoort bij saros 119, een serie die begon op 15 mei 850 en die bezig is op zijn eind te lopen. Op 1 juli 2011 begon er daarentegen een nieuwe saros-serie, nummer 156.

Overzichten

Series afgelopen [150]

Series -33 t/m 0 (B.C.) [34]

Series 1 t/m 59 (A.C.) [59]

Series 60 t/m 116 (A.C.) wiki [57]

Series actief [40]

Series 117 t/m 156 (A.C.) wiki [40]

Series toekomst [34]

Series 157 t/m 180 (A.C.) wiki [24]

Series 181 t/m 190 (A.C.) [10]

Series 191 t/m 576 (A.C.) [386]

Typenvolgordes Saros -33 tm 190